

Cinema 
 Vincitori e vinti – film del 1961 diretto da Stanley Kramer

Libri 
 Vincitori e vinti, libro di Bruno Vespa del 2005 edito da Arnoldo Mondadori Editore

Televisione 
 Vincitori e vinti, episodio del 2005 della serie televisiva Grey's Anatomy